A.T.L. (A-Town Legends V.2) — спільний студійний альбом американського репера Pastor Troy і дуету Lumberjacks, куди увійшли T-Mo й Khujo, учасники Goodie Mob, виданий лейблом Siccness.net 22 липня 2008 р. Реліз — сиквел A-Town Legend (2008), сольної платівки Pastor Troy.

Список пісень 
 «The Beginning» — 0:55
 «PT Cruiser» — 2:47
 «Legendary» — 4:22
 «Got to Lose» — 5:14
 «True to It» — 4:07
 «Lumberjack» — 5:13
 «Pictures» — 4:30
 «Cigarette» — 5:08
 «Grown Man» — 3:05
 «What I Live 4» — 3:20
 «You Know I Pimp Hard» — 4:46
 «Freaky» — 3:40
 «PT & Goodie Mob» — 1:35

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми